Ashfield peut désigner :

 Ashfield (circonscription britannique) - une circonscription électorale anglaise située dans le Nottinghamshire ;
 Ashfield (district) - un district du Nottinghamshire, en Angleterre ;
 Ashfield (Hampshire) - un village dans le Hampshire en Angleterre ;
 Ashfield (Herefordshire) - un village dans le Herefordshire en Angleterre ;
 Ashfield (Massachusetts) - une ville du Comté de Franklin au Massachusetts (États-Unis) ;
 Ashfield (Nouvelle-Galles du Sud) - une ville-banlieue dans la région Inner West de Sydney en Nouvelle-Galles du Sud (Australie) ;
 Municipalité d'Ashfield - une zone d'administration locale en Nouvelle-Galles du Sud (Australie) :
 Ashfield (Shropshire) - un village dans le Shropshire en Angleterre ;
 Ashfield (Suffolk) - un village dans le Suffolk en Angleterre.

Patronyme 
 Kate Ashfield - une actrice anglaise ;
 Keith Ashfield - uun homme politique canadien.

Homonymie de patronyme